Old Guard (engl. Alte Garde) steht für:

 englische Bezeichnung für den berühmtesten Teil der napoleonischen Garde impériale, die Vieille Garde
 Old Guard, ein bestimmtes, traditionelles Rollenverständnis innerhalb der US-amerikanischen schwulen Lederszene bzw. in der europäischen BDSM-Szene
 The Old Guard, Beiname des ältesten noch aktiven Regiments der US-Armee (3rd Infantry Regiment)
 The Old Guard (Film), Fantasy-Action-Film aus dem Jahr 2020

Siehe auch:
 Alte Garde